Down the Dustpipe – singolo degli Status Quo del 1970
Down the Dustpipe – album degli Status Quo del 1975